{{Infobox animanga personaje serie
|serie             = Inuyasha
|nombre            = Inuyasha (literalmente: perro-demonio) 
|otros nombres     = 
|edad              = 250 años (inicio)253 (desenlace)               
|altura            = 1.70 m - 1.74 m (Estimado)
|ocupación         = Guerrero Feudal
|procedencia       = Japón feudal
|tipoextra         = Raza
|extra             = Inugami Hanyō
|relevancia        = Protagonista
|familia           = Inu no Taishō (Padre) †Izayoi (Madre) †Sesshōmaru (Medio hermano) 
|seiyu             = Kappei Yamaguchi
|doblador          =  Carlos Lladó Enzo Favio Fortuny Romero Marcos Abadi (en Yashahime: Princess Half-Demon) Angel Lugo (Películas) Massimiliano Alto (1-27) Francesco pezulini Mauro Eduardo Aleix Estadella Dominik Auer Jérôme Wiggins Richard Cox
|nacimiento        = 
}}

 es un personaje ficticio y el protagonista del manga y anime Inuyasha, creado por Rumiko Takahashi. En el 2001, Inuyasha ganó el premio Animage por el «mejor personaje masculino».

Resumen 
Inuyasha es un hanyō (mitad demonio, mitad humano) valiente pero ingenuo, el resultado de una relación entre un poderoso general inu yōkai (perro demonio) y una hermosa princesa humana llamada Izayoi. Huérfano desde temprana edad, Inuyasha es rechazado por los humanos por culpa de su lado yōkai y rechazado por los yōkai porque su sangre humana, supuestamente, mancha su superior sangre yōkai. Por eso, antes que Inuyasha conociera y se enamorara de la miko Kikyō, encontraba muy difícil confiar en alguien más y aún más encontrar a alguien que lo aceptara como un hanyō.

Ya que la Perla de Shikon (Shikon no Tama o la Perla de Cuatro Almas) era lo suficientemente poderosa para convertir a Inuyasha en un yōkai completo y Kikyō era la protectora de la perla, Inuyasha fue motivado a seguir a Kikyō. Sin embargo, los dos se enamoraron, y con el tiempo, Kikyō le dijo a Inuyasha que la perla podía convertirlo en humano en lugar de un yōkai y así la perla se purificaría y se destruiría, y de ese modo, Kikyō quedaría libre de su responsabilidad de proteger la perla y se convertiría en una mujer ordinaria y los dos podrían estar juntos. Un humano, llamado Onigumo, planeaba robar la perla para sí mismo. Él era un bandido obsesionado con Kikyō y celoso de su relación con Inuyasha. Incapaz de tomar cualquier otra acción, Onigumo le dio su cuerpo a una horda de demonios por poder. Su unión resultó Naraku. Naraku primero se difrazó de Inuyasha, y después de Kikyō para engañarlos haciéndoles creer que se traicionaron mutuamente. Enfurecido con Kikyō, Inuyasha atacó la aldea de Kikyō y robó la Perla de Shikon. Para defender la aldea y evitar que él escapara con la perla, Kikyō disparó a Inuyasha una flecha sagrada clavándolo en el Goshinboku (el árbol sagrado). Momentos después, Kikyō colapsó por una herida que Naraku le hizo y le dio sus últimas instrucciones a Kaede, su hermana menor, para quemar la perla con su cuerpo para llevarla al otro mundo.

Cientos de años después en pleno siglo XXI, Kagome una estudiante de secundaria, inconscientemente albergaba la Perla de Shikon en el lado izquierdo de su torso. Kagome es la reencarnación de Kikyō. 

Una mujer-ciempiés llamada La Señora de los Ciempiés atacó a Kagome y la arrastró al Pozo depositador de cadáveres el cual la transportó devuelta en el tiempo de la historia. Ella llega cincuenta años después que Kikyō sellara a Inuyasha en el Goshinboku. Para derrotar a la mujer-ciempiés, Kagome libera a Inuyasha. Inuyasha primero piensa cómo él matará a la mujer-ciempiés, para entonces hacerle lo mismo a Kagome para obtener la perla. Después que Inuyasha mata a la Señora de los Ciempiés, él intenta robar la perla pero termina con el Collar de Dominación alrededor de su cuello. Cuando Kagome dice "siéntate" o "abajo" (お座り, osuwari) el collar se hunde en el suelo llevando a Inuyasha con él.

Inuyasha se vuelve más civilizado como el tiempo progresa, perdiendo algunas de sus características más infantiles y volviéndose mucho más maduro. Él siempre intenta tomar la ruta más directa posible en solución de cualquier problema, la cual usualmente involucra violencia. Él mantiene una actitud crasa y ruda hacia todos excepto con Kagome y Kikyō, y poco a poco con el resto de sus acompañantes, excepto Shippo. Una de las características del personaje de Inuyasha —la cual es desapuntada por otros personajes— es su tendencia a permitir que su ira nuble su sentido del juicio y causa que actúe precipitadamente, nosotros vemos como él cambia con el tiempo, así como se comienza a preocupar por Kagome, llegando a tener una actitud protectora e incluso posesiva con ella.

Inuyasha habla con un japonés muy áspero. Él nunca usa honoríficos y cuando habla con personas que a él no le agradan, él usa temee y (), los cuales se traducen como "bastardo". Él, sin embargo, se defiende con el criterio )". Él usa el áspero pronombre masculino ()", el cual se adapta a su personalidad y fuerza. Él tampoco muestra respeto hacia sus mayores, normalmente llamándolos -baba o -jiji, los cuales se traducen como "vieja bruja" o "viejo excéntrico", respectivamente Inuyasha es ofendido cuando alguien lo llama un "cachorro", "híbrido", o de otro modo, sugiere que él es inferior a los yōkai, debido a su linaje humano. Aunque Inuyasha debe ser más débil que demonios completos ya que él es un hanyō, él tiende a quedarse con la victoria en grandes peleas debido a que él blande la Tessaiga, como herencia de un dai-yōkai (gran demonio), de esta manera permitiéndole tomar una forma humana como Sesshōmaru, Naraku y Kōga dándole un gran nivel de poder.

Siendo un hanyō, Inuyasha pierde sus poderes demoniacos periódicamente y se convierte en un chico humano ordinario con cabello negro. Para él, este "momento de debilidad" ocurre durante la primera noche de una luna nueva. Sus miembros de equipo intentan hacer lo mejor que puedan para protegerlo durante ese momento, y guardar este secreto de vulnerabilidad para los demás. A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, algunos de los adversarios de Inuyasha, incluyendo a Kagura, descubren esta debilidad. Sin embargo, Kagura no la usa contra él.

La otra desventaja existente en Inuyasha se hace conocer más adelante en la serie en el final de la tercera temporada, el padre de Inuyasha forjó "El Colmillo de Acero" específicamente para Inuyasha y luego se conoce que si Inuyasha no posee "El Colmillo de Acero" en un combate o lo perdía a manos de un enemigo, se revelaban los poderes de parte de su padre (suele ocurrir cuando Inuyasha se siente amenazado de muerte). Al transformarse en demonio completo Inuyasha perdía completamente la conciencia y se vuelve en una bestia sanguinaria sin tenerle piedad a nadie, con el único deseo de matar y ver sangre, durante esta transformación se ven algunos cambios físicos los cuales son unas marcas moradas posicionadas de forma horizontal sobre sus mejillas, sus globos oculares se vuelven completamente rojos y se puede ver su iris de color azul y también sus garras y colmillos crecen para poder defenderse. 

Como Inuyasha es hanyō, estos poderes están incompletos y no piensa con determinación y no puede analizar una batalla hasta el grado de estar gravemente herido y seguir luchando. En el episodio donde se revela esto, Inuyasha es atacado por una extensión de Naraku, Goshinki, quien con sus duros colmillos de ogro rompe a Tessaiga. Inuyasha y sus amigos se encontraban a punto de ser devorados por el monstruo pero Inuyasha se transforma en un demonio completo, destruyendo a Goshinki sin ninguna dificultad.

Descripción física 
Tiene un largo cabello plateado, junto con sus cejas de color negras que hacen contraste, se le ven ondas pronunciadas. Ojos amarillos o dorados. Tiene unos pequeños colmillos que a veces se les pueden ver sobresalir, estos se pueden notar más cuando se ve a Inuyasha en yōkai. Tiene garras muy afiladas las cuales le ayudan mucho en batalla, estas también son más pronunciadas en el Inuyasha yōkai. Es delgado, tiene un físico muy pronunciado y es muy fuerte. Se dice que su altura es de 1,74. Debido a su naturaleza no tiene orejas normales como las de un humano, sino que tiene dos "orejas de perro" sobre su cabeza, estas se van y pasan a ser "orejas normales" en las noches de luna nueva cuando Inuyasha es humano. Gracias a esas características, Inuyasha tiene un sentido del olfato y la audición mucho más agudos que los humanos ordinarios.

Vestimenta 
De acuerdo con las entrevistas con la autora, el estilo de la vestimenta de Inuyasha fue basado en la "vestidura de sacerdote" del periodo de los "Reinos Combatientes" de Japón. Esta es asperamente similar a la apariencia general de la vieja vestimenta del abuelo de Kagome, Kikyō, y Kaede; todos los clérigos del shintō. Las prendas de vestir rojas están hechas del legendario "pelo de la Rata de Fuego (Hinezumi)" las cuales son a prueba de fuego y "más fuerte que una pobre armadura". De un canon, nosotros leemos:「火鼠の毛で織った衣だ、下手な鎧より強いぜ」 "Hinezumi no ke de otta koromo da, heta na yoroi yori tsuyoi ze"; la traducción literal es: "Esta es la vestimenta tejida del pelo de la rata de fuego, más fuerte que una pobre armadura." Esas afirmaciones son justificadas en numerosos incidentes a través de este canon. La referencia histórica podría ser encontrada en el antiguo cuento nacional japonés Taketori Monogatari, o "El Cuento del Cortador de Bambú". La "Toga de la Rata de Fuego" le permite a Inuyasha resistir el fuego y para algunas extensiones, cuchillas. Esta también funciona en otros a los que él se las deje si ellos la necesitan más que él. La toga pierde sus características de armadura durante la luna nueva, como Inuyasha pierde sus poderes yōkai. Según la película "La Espada que Domina al Mundo", estos ropajes fueron dados por Inu no Taishō a Izayoi para que huyera con su hijo recién nacido a salvo del incendio que los sirvientes del castillo iniciaron tratando de matar a los tres.

Originalmente, el kimono de la rata de fuego de Inuyasha no era rojo; en el primer dibujo con color de él dibujado por Rumiko Takahashi, este era rosa. El rojo brillante ahora es el estandarte aceptado. Las prendas de vestir de Inuyasha son unos hakama (pantalones) blusados en los tobillos, una chaqueta con mangas "separadas", un kosode (camisa), y un obi (cinturón).

Pantalones: ''Sashinuki hakama''

Este es un estilo del Periodo Heian (795-1192 D.C). El anime y manga toman lugar en el Periodo Sengoku (1467-1615). Por supuesto, Inuyasha no atraviesa todo el Periodo Sengoku, sin embargo, como el traje de Inuyasha viene de su padre, quien era un antiguo demonio, esto hace que tenga sentido, que esto haga juego con el hitoe. Su hakama y su hitoe están hechos de la Tela de la Rata de Fuego. Ellos son el tipo de hakama llamados sashinuki en donde las piernas son divididas como esos pantalones y reunidos en los tobillos, creando un efecto inflador.

Chaqueta: Hitoe

Aunque normalmente es confundida con un kimono común, esta claramente no es lo suficientemente larga. Algunos creen que la chaqueta de Inuyasha es un hitatare pero como la chaqueta es más corta que esto, y su chaqueta está plegada a sus pantalones, esta parece ser un hitoe con las mangas modificadas al estilo kariginu, comúnmente llamado "mangas de campana". El Hitoe es una toga desaliniada, tradicionalmente esta tampoco es un kurenai (naranja-rojo) o rara vez un color verde pálido. Los tejidos de los lados no son cerrados, y las mangas particularmente están tejidas al cuerpo. El cuello es largo y abierto. En dos entrepaños anchos, y por eso son muy largos; un cruce doble, como pinzas, haciendo en la espalda un momento de catedrático, capacitado para usar la prenda de vestir. Esta está plegada a los pantalones (sea un ōguchi o un sashinuki). El color rojo-naranja y la mención de la de la parcialidad de las mangas parcialmente atadas refuerza esta teoría. Las mangas parcialmente atadas le permite a la camisa blanca (kosode) usada debajo ser claramente visible. Las mangas son muy amplias a las muñecas, como anchas a los hombros de la prenda de vestir, y tiene un listón o un cordón cosido a través del dobladillo de la muñeca. Esto puede servir para al menos dos propósitos: esto le permite a la manga ser unidas en la muñeca (como el hakama en el tobillo) y esto normalmente se usa para unir el material para facilitar plegable de almacenamiento. Ninguna de esas características es vista en canon. La chaqueta cae hasta al menos las rodillas de Inuyasha (como aparece cuando él la usa como una manta en el episodio "La recuperación del miserable. El misterio de Onigumo"), sin embargo su camiseta (kosode) muestra por medio del lado de punta del hakama en lugar de la chaqueta. Como eso, cuando en su cuerpo, el frente de la chaqueta es plegable para más libertad de movimiento. Interesantemente, Inuyasha usa un cordón negro del otro lado de su cuello del hombro derecho al lado izquierdo de la cadera, atado en una simple inclinación. Esto no es un cordón de espada, pero parece estar inquilinato al exceso plegable en el lugar de la chaqueta. En el anime/manga, esta chaqueta particular también es conocida como "La Toga de la Rata de Fuego" también conocido como un tipo de tela más fuerte que cualquier armadura. Principalmente, Inuyasha la usa para protegerse a sí mismo de superficies calientes, o para proteger a su compañera de viaje e interés amoroso Kagome de cualquier peligro.

Camisa: Kosode

Los kosode comúnmente eran como una ropa interior durante la era Kamakura, en el cual momento estas se convertían en prendas de vestir legítimas en sus propios derechos y se hicieron más elegantes y anchas, con mangas menos esculpidas. La ropa interior kosode de los Periodos Heian y Kamakura eran invariablemente blancos. Un punto importante que debe de ser hecho es que los kosode (lit: "pequeña manga") no solo era llamado así porque la manga era pequeña; ellos le dieron este nombre porque la manga abierta era pequeña (especialmente cuando compararon otras prendas de vestir del periodo, cuyo término normalmente era ōsode, o "mangas largas"). Los cortes en el lado del Hakama muestra el kosode (camisa) blanco, y las aberturas en las mangas y hombros de la chaqueta también la muestran. Este es un deliberado efecto de moda.

Cinturón: Obi

El cinturón ser un estandarte obi, a través en la cual el saya (la funda de la espada) es llevada. El obi como is usado por un espadachín solo es posesionado en los casos en que la espada es "débil" en el marco para sacar la espada mucho más fácilmente. El obi normalmente es un asunto cuadrado muy apretado. Sin embargo, mosotros podemos ver que Inuyasha usa su obi y su hakama mucho más grande alrededor de su cintura, cerca de sus costillas. El nudo de Inuyasha es delicadamente más blando que un nudo doble.

Gorra de béisbol

La gorra la usa en el Japón de hoy en día. Kagome lo hace usar esta gorra para ocultar sus "orejas de perro" y no llamar mucho la atención. Él se quita la gorra abundantes momentos pero parece con esta puesta la mayoría del tiempo que pasa en el Japón de hoy en día.

Pañuelo

Una vez, Inuyasha trabajó en el Templo Higurashi mientras esperaba a Kagome. Él usó un pañuelo mientras usaba trabajaba y después. También lo usó para ocultar sus orejas de perro cuando él está con las amigas de Kagome, o en público.

 Collar de dominación 

El collar de dominación (言霊の念誦 Kotodama no Nenju) es el collar alrededor del cuello de Inuyasha. Él cual es activado cuando Kagome dice: "¡siéntate!" o "¡abajo!" (おすわり "¡Osuwari!"). Kagome es la única persona quien puede activar el Collar de Dominación, ya que Kaede lo dirigió para el uso de Kagome cuando lo puso alrededor del cuello de Inuyasha. La fuerza del hechizo es tan potente que después de la activación, el collar comienza a brillar haciendo que el portador se hunda violentamente contra el suelo, tirando a Inuyasha por el cuello, lo cual naturalmente primero hunde su cara en el suelo (o cualquier otra superficie conveniente debajo de él que la fuerza pueda resistir el impacto). Aunque originalmente fue diseñado por Kikyō para este mismo propósito (con la única diferencia que la frase que Kikyō iba a usar era "amado" en lugar del clásico "abajo" de Kagome), ella decidió no dárselo a Inuyasha en aquella ocasión y nunca lo usó.

El Kotodama no Nenju es introducido en el primer manga y en el segundo episodio del anime como un recurso espiritual para controlar y mantener a raya a Inuyasha. Originalmente era para el propósito de evitar que Inuyasha matara o hiriera a Kagome. Esto no se usa nada más para cambiar la personalidad de Inuyasha y solo es usado como un chiste recurrente en la serie, para salvar su vida o en situaciones dramáticas para invertir su transformación demoníaca.

El Kotodama no Nenju puede ser una especie de juego de palabras, en lo cual si Inuyasha fuera comparado con un perro indócil, el Kotodama no Nenju podría ser como un collar de obediencia para perros, con Kagome poseyendo los comandos.

Este consiste en un número de piedras redondas y unas pocas magatama las cuales normalmente son confundidas con garras. El magatama es una piedra antigua con forma de coma imbuidas con grandes poderes espirituales y místicos.

Relaciones

Kagome 
Inuyasha y Kagome tuvieron un mal comienzo. Siendo ella la reencarnación de Kikyō, Kagome tiene un parecido muy cercano a ella. Por consiguiente, el resentimiento que Inuyasha le tenía a Kikyō en ese momento fue trasladado a Kagome. Pero también, por ese mismo parecido empezó a sentir atracción hacia ella. 

A medida que la serie avanza, sin embargo, la relación entre Kagome e Inuyasha cambia para bien, incluso la fachada de tipo duro de Inuyasha se disuelve lenta y maduramente. Ambos se encariñan sin darse cuenta. Sin embargo, Kikyō, el primer amor de Inuyasha, es resucitada de la tumba, e Inuyasha se da cuenta de que todavía ama a Kikyō. Él alienta a Kagome a permanecer en su tiempo de manera que pueda salvar y vengar a Kikyō, pero ella decide quedarse con él cuando comprende que lo ama y quiere permanecer a su lado. 

Ella sabe que Inuyasha aun tiene sentimientos por Kikyō, más la atracción de Inuyasha por Kagome sigue creciendo. Un claro ejemplo del cariño que Inuyasha comienza a desarrollar por Kagome es cuando esta fue poseída por Tsubaki, intentando matarlo por órdenes de ella, Sin embargo, aun cuando corría el riesgo de morir, Inuyasha no se apartó de ella y se quedó a su lado gritándole que "Jamás la dejaría sola". A pesar de esto, Inuyasha no puede evitar pensar en Kikyō. Este intenso triángulo amoroso se convierte en uno de los principales conflictos dentro del manga/anime. Además se tiene en cuenta el hecho que Inuyasha suele sentir muchos celos de Kagome y cada vez que Sesshomaru se burlaba de los sentimientos de cariño hacia Kagome él jamás los desmiente. 

Como un alivio cómico, los dos discuten con frecuencia en todo el anime, en algunos casos sobre Kikyō, que a veces termina con Kagome diciendo "Osuwari" ("Siéntate" o "Abajo" en la versión latina) e Inuyasha siendo sumergido en el suelo. Miroku, Sango y Shippo se dan cuenta de que Kagome e Inuyasha se gustan antes que ellos mismos se diesen cuenta.

Entre las indicaciones de intimidad entre ellos se incluyen: tomarse de las manos, frecuente contacto físico por debajo de los hombros, Kagome permitiendo que Inuyasha descanse su cabeza en su regazo y avergonzarse en algunos capítulos cuando Inuyasha ve accidentalmente desnuda a Kagome. Es más evidente es la preocupación de Inuyasha por Kagome que se muestra unos pocos capítulos después de la muerte de Kikyō (capítulo 465). Inuyasha le pidió a Kagome que permaneciera en el Tokio moderno hasta que Naraku fuera derrotado, temiendo que muera. Kagome dice que ella se quedará a su lado. En respuesta a esto, sostiene su mano y le dice que la protegerá. En este momento casi se besan, pero fueron interrumpidos cuando Sōta entra en la habitación (Inuyasha Kanketsu-Hen capítulo 18). Durante la temporada de Inuyasha anterior a Kanketsu-Hen Kagome es gravemente herida por los 7 Guerreros, cuando Kagome es rescatada del peligro Inuyasha y Shippo la llevan a ella y a sus demás compañeros de equipo que también estaban heridos, este episodio, el 107 es llamado "Inuyasha llora por primera vez" y se puede ver que Inuyasha de cierta manera casi llora por Kagome, y los demás, pero principalmente por Kagome, demostrando una gran preocupación, y también dejando a flor de piel que le importaba mucho.

Para finalizar el anime, Rumiko Takahashi permite que Inuyasha y Kagome se besen, por más que en el manga no aparece, para complacer a la mayoría de los fanes. 

Al final del manga, como en el anime, tras la derrota de Naraku y la destrucción de la Perla de Shikon ambas épocas quedan desconectadas por lo que Kagome e Inuyasha quedan separados, sin embargo tras la graduación de la muchacha misteriosamente el pozo vuelve a funcionar lo que permite a Kagome decidir abandonar el presente y vivir con Inuyasha. Tras llegar a la época feudal Kagome se vuelve una sacerdotisa y comienza una relación con Inuyasha.

En el nuevo anime de Hanyou Yashahime producido por la casa de estudio de animación Sunrise, se incluye una hija de la pareja llamada Moroha.

Kikyō 
Enamorados desde hace 50 años. En un principio Inuyasha buscaba la Perla de Shikon para convertirse en un demonio completo, ya que era muy difícil para él confiar en las personas y mucho más que lo aceptaran como un hanyo. Así conoce a Kikyō, quien era la guardiana de esa perla; por lo que fue motivado a seguirla, más sus intentos por robar la perla siempre fracasaban y comenzó a tomarle cariño a la sacerdotisa; Inuyasha acompañaba a Kikyō a todos los lugares donde ella iba, pues llegaron a luchar incluso juntos para proteger la perla y la aldea de Kikyō, tanto Inuyasha como Kikyō se sentían solos e incompletos. Inuyasha se olvida de su ambición de convertirse en un yōkai completo, mientras se involucra más con Kikyō.

Kikyō había decidido usar la perla para convertir a Inuyasha en humano, así la perla se purificaría y desaparecería y las guerras terminarían, Kikyō perdería su obligación de proteger la perla e InuYasha no se sentiría despreciado por ser un hanyō, así quedan de acuerdo en verse al día siguiente para llevar la perla. Pero Naraku se enteró de sus planes y fue el responsable de la tragedia, aquellos que nunca se confiaron el uno al otro, se mataran. Puesto que era la primera vez que ambos amaban a otra persona, no pudieron soportar la supuesta traición, y eso los destruyó a ambos, creando una confusión en sus corazones, hasta el cruel destino que les esperaba.

Cuando Kikyō fue resucitada en un cuerpo de barro y huesos robados de su tumba por la yōkai Urasue, estaba llena de la ira y amargura que la había consumido cuando ella murió, y actuó con hostilidad hacia Inuyasha. Una vez que Kikyō se entera que fue Naraku quien fue responsable de su muerte, en lugar de Inuyasha, sus sentimientos de cariño por él resurgen. En el capítulo 23 La voz de Kagome y el beso de Kikyō ella besa a Inuyasha (este no le corresponde el beso) diciéndole que los sentimientos por él son verdaderos y que no lo ha dejado de querer. En el transcurso de la serie, Kikyō se ha vuelto cada vez más similar a la miko que era antes de su muerte. Aunque en un comienzo se comportaba de manera hostil contra Inuyasha. Kikyō todavía sigue queriendo a Inuyasha y en un capítulo del manga le dice que ella nunca dejara que otro hombre que no sea él le toque un cabello. También le dice que la vida de InuYasha le corresponde a ella, a lo que InuYasha responde que la vida de ella le corresponde a él. Él nunca duda de ella, ni cuando creían que se había aliado con Naraku ya que aún seguía enamorado, lo que causaba que fuese en su busca para saber si se había aliado al enemigo. Ellos se mantuvieron distanciados pues tanto Inuyasha como Kikyō se centran en buscar la manera de acabar con Naraku. 

Finalmente en el capítulo 465 del manga Kikyō muere mientras InuYasha llora, recuerdan sus momentos juntos y finalmente InuYasha la besa profundamente y le dice que es la primera mujer que amó.

Shippō 
Inuyasha es continuamente molestado por este zorro yōkai, o kitsune, que es bastante inteligente para su edad. Su interacción consiste principalmente en Shippō molestando a Inuyasha y luego el hanyō golpeándolo y siendo regañado por Kagome por esto, dando lugar a una simpática escena frecuente de familia entre los tres (sin mencionar que Shippō ve en Kagome la madre que perdió y en Inuyasha un hermano mayor y padre protector). Inuyasha se preocupa por Shippō y lo alienta, enseña y protege cuando es necesario. Shippō una vez lloró cuando pensó que Inuyasha había sido asesinado, y luego lo abrazó aún llorando cuando vio que estaba vivo. Shippō, como Inuyasha, es huérfano, y a menudo los dos pelean como hermanos.

Miroku 
Aunque Miroku es un monje lujurioso, Inuyasha respeta claramente a Miroku por sus habilidades, poderes y conocimientos. Cada uno sabe que puede confiar en el otro con su vida si es necesario. Además, Miroku es la única compañía masculina de Inuyasha con quien no siempre discute. Miroku emprende un viaje en busca de Naraku, junto con Inuyasha y Kagome, ya que él fue quien maldijo a su abuelo y a todas las generaciones venideras de su familia con el Agujero Negro (kazāna). Razón por la cual, su abuelo, y su padre (frente a él) fueron absorbidos por su kazāna, a causa de su expansión debido al uso. Miroku quiere destruir a Naraku para vengar la muerte de su padre y a su vez por miedo a sufrir su mismo destino. Siempre que Miroku está succionando las avispas venenosas de Naraku (saimyōshō) con su kazāna o poniéndose en peligro para ayudar a sus amigos, Inuyasha le obliga a poner fin a estos actos peligrosos. Una vez incluso se comprometió a cortarle el brazo a Miroku si trataba de abrir su Kazāna de nuevo (ya que al hacerlo hubiera resultado en la muerte de Miroku) —la manera de Inuyasha de decirle que se preocupa por él—. Cerca del final del manga, Miroku casi se mató tratando de aspirar a Naraku pero fue detenido por Inuyasha. El odio colectivo por Naraku, se fue acrecentando, lo que llevó a Miroku, a arriesgar su vida en varias oportunidades. Ya que vio como este sujeto insidió negativamente en la vida de sus amigos, especialmente sobre Sango (a quien le guarda profundos sentimientos), de la manera más cruel, manipulando a su hermano menor Kohaku, para que este matara a su padre y compañeros exterminadores, y fuera su servidor.

Sango 
Inuyasha respeta la fuerza de Sango, hasta el punto que fue él quien le pidió que se uniera a su búsqueda para derrotar a Naraku. Salió de su camino (a su manera) para ayudar a apartar su mente de sus problemas después que se unió a ellos por primera vez. Después que inicialmente se une al grupo, Sango demuestra ser una compañera muy digna y, a menudo lucha al lado de Inuyasha y sus habilidades para la caza yōkai siendo un activo valioso en la caza de Naraku. Sango en realidad, sólo pelea con Inuyasha cuando su hermano Kohaku se une a ellos por un rato sin memoria de Naraku e Inuyasha no confía en él y piensa que todo es un acto, mientras que Sango toma el lado defensivo y aboga por su hermano. Inuyasha también evitó que Sango matara a Kohaku y, a menudo la consuela cuando ella comienza a sentirse triste, asegurándole que le van a salvar. Esto ha dado esperanza a Sango y ella ahora cree que ella no tiene que matar a su hermano para liberarlo debido a la interferencia de Inuyasha.

Sesshōmaru 
El medio hermano mayor de Inuyasha, un demonio inmensamente potente y completo que también es hijo de Inu no Taishō. No le gusta que Inuyasha porte Tessaiga y él se quedara con Tenseiga. Los dos abiertamente se odian. Inuyasha detesta a Sesshōmaru porque trató de tomar su espada. Sesshōmaru se considera superior a Inuyasha por el mérito de no ser un medio demonio. Sin embargo, Sesshōmaru puede tener un respeto a regañadientes hacia Inuyasha como lo indica el hecho que cerca del final de la serie renunció a los poderes ofensivos de su espada a favor de Inuyasha, de acuerdo con los deseos de su padre. Otra muestra de respeto es que él constantemente se refiere a él como "hermano menor" significando que él acepta a Inuyasha como miembro de la familia por lo menos. También sus peleas, que fueron una vez épicas, han parecido tomar un sabor camorrista más típico de una rivalidad entre hermanos. En consecuencia, los otros personajes no ven sus peleas tan seriamente como lo hacían antes y, a menudo no se involucran. Sesshōmaru ha mostrado leves signos de aprecio hacia Inuyasha, en la película La espada que domina al mundo empuja a Inuyasha para que no reciba el ataque y él termina recibiéndolo, Inuyasha ha venido a menudo a la ayuda de su hermano en los últimos capítulos de manga, Inuyasha también muestra un poco de rabia por el hecho que Sesshōmaru preferiría morir a manos de Magatsuhi, que ser salvado por un hanyō.

Inu no Taishō 
Inu no Taishō ("General Perro") le dio a su hijo menor la Tessaiga para su protección, debido a la ofensiva de los poderes de la espada y su capacidad para someter a su sangre yōkai. A menudo se sospecha y afirma que Inuyasha es mucho más parecido a su padre que Sesshōmaru, debido a que se preocupa por los seres humanos y es compasivo, mientras que a Sesshōmaru le tomó un tiempo mostrar que incluso se preocupa por los demás. Inuyasha nunca se ha encontrado y ni siquiera ha visto a su padre, excepto por un breve momento en la noche del nacimiento de Inuyasha como se muestra en el comienzo de la tercera película y al final de ésta. Antes de su prematura muerte, sin embargo, le da el nombre de Inuyasha y le cede la Toga de la Rata de Fuego, encomendándola a atención de Izayoi hasta que su hijo tuviera la edad suficiente para heredarla pero al final de la película el espíritu de Inu no Taishō se presenta ante Inuyasha y Sesshōmaru. A pesar de lo poco o nada que Inuyasha sabía sobre su padre, más allá de sus enemigos, muestra un gran respeto por la espada, la preocupación que tuvo al heredársela para protegerlo y por él, llamándolo 'honorable padre' cuando visita su tumba.

Cabe señalar que Inu no Taishō, o General Perro, no es más que el título del personaje, su nombre real no se revela en la serie.

Kōga 
Inuyasha y Kōga tiene una relación muy compleja. Ellos tienen una profunda rivalidad por Kagome, de quien Kōga está enamorado y claramente esto a Inuyasha le molesta y lo encela, si bien nunca han peleado en serio (salvo que en una ocasión Kōga fue engañado por Kagura) los celos que siente Inuyasha por Kōga son notables y casi siempre su sobreprotección lo lleva a una discusión con Kagome luego de una escena en la cual Kōga la corteja, esto se utiliza para fines cómicos en la serie. Sin embargo, se han ayudado mutuamente en el campo de batalla en más de una ocasión; Inuyasha incluso lo salvó de Kagura mostrándose en forma humana, y usando su ataque de Viento Cortante, el cual lo habría destruido si Naraku no hubiera intervenido, lo llevó a un lugar alejado luego de su enfrentamiento con 2 de los 7 Guerreros y consiguió llevarlo devuelta a un lugar seguro después que fue casi derretido por el shōki de Naraku en forma líquida. Kōga e Inuyasha también trabajan juntos para proteger a Kagome. También Kōga nunca ha revelado a Naraku que Inuyasha pierde sus poderes una vez al mes, porque en ese momento, sería fácil para Naraku acabar con él ya que está en forma humana y no puede utilizar la Tessaiga. En el manga después de la muerte de Kikyō, Kōga ayuda a Inuyasha a salir de su lamento, recordándole que él no es el único que sufre. En total, su relación es una extraña mezcla de amistad, respeto, molestia, y rivalidad. Para el desenlace Kōga deja de interesarse por Kagome despidiéndose de ella y se compromete con Ayame, miembro de la tribu del norte, que es una loba como él aunque es exclusiva del anime ya que en el manga no aparece.

Myōga 
Esta pulga yōkai era un fiel servidor del padre de Inuyasha y se alimentaba de su suculenta sangre. Ahora actúa como sirviente de Inuyasha. A menudo le proporciona información sobre sus enemigos y las formas de mejorar su espada para derrotarlos. Sin embargo, siempre huye cuando ve que hay peligro (en las batallas), y reaparece misteriosamente en un lugar más seguro en el área, o después que el peligro ha pasado. Aunque es útil, constantemente es aplastado y una vez Kagome incluso roció con un aerosol a la pulga creyendo que era malo. También ha salvado a Inuyasha y a sus amigos absorbiendo su sangre envenenada y preparando remedios para ellos. Myōga también se escapa cuando una mujer pulga intenta casarse con él involucrando al grupo en sus problemas.

Tōtōsai 
Este es el forjador de espadas que forjó la Tessaiga de Inuyasha y la Tenseiga de Sesshōmaru. A menudo da a Inuyasha asesoramiento sobre la mejor utilización del poder de su espada. De hecho, todos los logros de Inuyasha en fuerza (aparte del físico) puede ser acreditado a Tōtōsai. También fue un siervo del padre de Inuyasha, como Myōga. Él, Myōga y Saya parecen haber sido los mejores amigos todos sirviendo bajo el gran general. Inuyasha tiende a actuar menos que agradecido hacia la ayuda de Tōtōsai, con frecuencia pegándole en la cabeza por una u otra tontería. Sin embargo, Inuyasha ha acudido a Tōtōsai por ayuda varias veces, lo que demuestra que debajo de toda la irritación, lo tiene respecto del forjador de espadas.

Sōta 
Sōta ve a Inuyasha como un modelo a seguir, debido a que su padre está muerto, y trata de pasar tiempo con él cuando está en la edad moderna. Sōta, incluso llama a Inuyasha o "orejas de perro" o inu onii-chan (hermano perro). Sōta e Inuyasha parecen ser cada vez más cercanos ya que una vez él e Inuyasha incluso se dieron un baño juntos; el acuerdo es que Sôta lavaría la espalda de Inuyasha, si él hace lo mismo por él. Esto acabó con Inuyasha saliendo corriendo de la bañera desnudos (porque sentía que el agua estaba demasiado caliente y no le gustaba el jabón) con Sōta y terminando frente a una Kagome horrorizada.

Hōjō 
Joven estudiante de la secundaria que estudia en el mismo instituto que Kagome y de la cual está enamorado. En la época actual es un pequeño rival para Inuyasha ya que en el capítulo 128, este los encuentra actuando en una escena de amor para una obra en la cual estaban a punto de abrazarse y él les interrumpe diciendo "Engendro ¿Qué es lo que pretendes?", este le desafía a un duelo por el cariño de Kagome (Escargo Prinm como papel de la obra) pensando que es parte de esta e Inuyasha lo acepta pensando que es en serio, luego aparece un hongo seco convertido en monstruo y la impetuosidad de Inuyasha hace que este use el Viento Cortante, derrote al monstruo y deje a Kagome y al público sorprendido. Al final Kagome trata de hacer creer a los demás que es parte de la obra y le dice a Inuyasha y Hôjô que hagan lo que ella les diga. Kagome le da un improvisado nombre a Inuyasha en la obra (Panaberto Pecopón) para cambiar toda la historia y hacer que 'Panaberto' se quede con 'Escargo' y hagan una salida algo ficticia, volando de la escena dejando a un Hōjō sorprendido y a un público que hizo retumbar el teatro con aplausos dando a conocer que ha sido la mejor obra nunca antes vista en un festival.

Ataques 
Sankon Tessō: traducido como "Garras de Acero" o "Garras despedaza almas". Su ataque más común. Inuyasha realiza este ataque con sus garras y es capaz de destrozar casi cualquier cosa en su camino, desde pieles de monstruos, a cuerpos de humanos, como lo hacía en el pasado. Aunque con algunas pieles de monstruos, o con algunos de ellos, este ataque no da ningún resultado.

Hijin Tessō: traducido como "Garras de fuego" [en la traducción hispanoamericana] o "Garras sangrientas". Inuyasha puede utilizar su sangre para realizar ataques, cuando la arroja esta actúa como afiladas cuchillas capaces de desgarrar casi todo. Este ataque es mayoritariamente utilizado cuando es herido por su adversario, o se le puede ver al mismo lastimando su mano con sus propias garras provocando un derrame de sangre para utilizar esta técnica.

Kaze no Kizu: traducido como "Viento Cortante", pero literalmente es "Herida del viento". Es el ataque principal de Inuyasha con el Colmillo de Acero. Consiste en encontrar la ruptura del viento cuando dos energías (la suya y la del enemigo) se encuentran, puede realizar el ataque. Antes se necesitaba la presencia maligna del enemigo, pero ahora colmillo de acero ha incrementado considerablemente sus poderes, que esta le permite realizarlo cuando él lo quiera y la Herida del viento que puede destruir cualquier cosa, en el lugar adecuado.

Bakuryuha: Técnica de contrataque donde el ataque del enemigo unido al viento cortante se revierte hacia el adversario en forma de remolinos. Es una técnica completamente destructiva e Inuyasha la utiliza en los momentos más críticos, se podría decir que es una de las técnicas más poderosas de Tessaiga. La obtiene en el episodio 54 del anime.

Akai Tessaiga: traducido como "Colmillo de Acero Rojo" o "Enrojecido Colmillo de Acero"; con esta técnica, Inuyasha rompe campos de fuerza. Esta técnica se obtenía bañando la espada con la sangre del encargado de crear los campos de fuerza con que protegía el clan de los murciélagos yōkai, sin embargo Inuyasha se negó en un comienzo ya que Shiori, la encargada era una pequeña niña hanyo como él; aun así logró obtenerla cortando el objeto sagrado del clan, el cual contenía la sangre de los anteriores guardianes de los campos de fuerza y que le fue entregada como un regalo de parte de Shiori. Esta técnica la obtiene en el episodio 74, pero no la utiliza hasta el 75.

Kongosōha: traducido como "Lanzas de Diamante". Técnica lanza diamantes, que le fue entregada por Hosenki cuando fueron a la tumba de su padre por el último fragmento de la Perla de Shikon, en el capítulo 157. Cuando utiliza este ataque la hoja de la espada se cristaliza y al agitarla arroja una lluvia de enormes y afilados diamantes al enemigo.

Ryuuren no Tessaiga: traducido como "Escamas de Dragón". Es la nueva forma de Tessaiga, con escamas de Dragón que permite absorber energía y destruir el shouki. La obtiene en el episodio 4 de Inuyasha Kanketsu-hen.

Meidou Zangetsuha: traducido como Onda de Luna Infernal. Es una técnica que abre momentáneamente un meidou (infierno, en japonés) en forma de un círculo gigantesco para enviar al enemigo directamente a su interior. Fue robada por Inu no Taishō hace tiempo a Shishinki, y al ser nueva, no es una circunferencia, sino una luna creciente, que se transformará en círculo a medida que el dueño se vuelve más fuerte. A la vez, esta técnica paso por ambas espadas, ya que al principio, como Tenseiga no existía, la técnica estaba en Tessaiga. Luego, cuando Inu no Taishō separó las espadas, puso en Tenseiga el Meidou Zangetsuha, para hacerla más útil (según Sesshōmaru), y después volvió a pasar a Tessaiga, ya que Sesshōmaru le permitió a Inuyasha absorberla. Al final de la obra, Inuyasha no sólo aumenta el poder del Meido Zangetsuha adueñándose de forma definitiva de la técnica sino que la forma del ataque cambia a una serie de cuchillas que asemejan a una luna menguante.

Objetos 
 Colmillo de Acero (Tessaiga): Es la espada dejada a Inuyasha por su padre. Fue hecha por el herrero Totosai con uno de los colmillos de Inu no Taishō. Esta arma solo puede ser empuñada por demonios que guarden aprecio hacia los humanos (sino la espada rechaza a quien trate de tocarla. Por otro lado los hanyō al ser parte humanos la pueden tomar independientemente de sus emociones, pero solo podrán blandirla como arma si cumplen el requisito de apreciar a los humanos) y es capaz de destruir a 1000 monstruos de un solo ataque. Esta fue creada con el objetivo de proteger a los humanos, en este caso se cree que el padre de Inuyasha la creó para defender a su querida Izayoi la cual era precisamente, humana.

 Túnica de Piel de las Ratas de Fuego: Es el traje rojo que viste Inuyasha. Consta del haori (parte roja de arriba), los kosode (parte blanca que se encuentra bajo el haori) y su hakama (pantalón). Este le provee una cierta resistencia al fuego y ataques de monstruos ya que su lana esta hecha de pelo de ratas del fuego, es muy resistente pero aun así Sesshōmaru logra romperla en parte. Tiene cierto grado de regeneración, ya que a pesar de ello, los agujeros desaparecen en poco tiempo. Este traje fue entregado por su padre el día que nació, según la tercera película de Inuyasha: "La espada que domina al mundo"; se lo habría entregado a Izayoi tras revivirla para que huyera del castillo en llamas donde él se enfrentaba a Takemaru de Setsuna (el samurái que la "mató").

Referencias 

Personajes de Inuyasha
Espadachines ficticios

ca:Llista de personatges d'Inuyasha#Inuyasha